Карамя́н () — армянская фамилия. Известные носители:

 Карамян, Арман Суренович (род. 1979) — армянский футболист.
 Карамян, Арсен Робертович (род. 1974) — армянский политик.
 Карамян, Артавазд Суренович (род. 1979) — армянский футболист.
 Карамян, Арташес Иванович (1908—1989) — советский и армянский нейрофизиолог, ученик Л. А. Орбели.
 Карамян, Ашот Абрамович — советский партийный и государственный деятель, 1-й секретарь обкома ВКП(б) Нагорного Карабаха.
 Карамян, Маринос Асатуровна (1894 — не ранее 1955) — советский виноградарь, передовик сельскохозяйственного производства. Герой Социалистического Труда.
 Карамян, Нарек (род. 1992) — армянский футболист.
 Карамян, Эразм Александрович (1912—1985) — советский кинорежиссёр.